Zawody zostały rozegrane 15 lutego na trasie Whistler Creekside im. Dave Murraya. Trasa zjazdu mężczyzn została zmodernizowana w 2007 roku. Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Didier Défago, srebro wywalczył Norweg Aksel Lund Svindal, a brąz zdobył Amerykanin Bode Miller.

Wyniki

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010